Zach Thristopher Watterson (névváltás után Gumball Thristopher Watterson) egy kitalált szereplő a Gumball csodálatos világából. Tizenkét éves macska. Az Elmore Középiskolában tanul diákként örökbe fogadott öccsével/barátjával Darwin Wattersonnal és hugával Anais Wattersonnal Csimpilla tanárnő osztályában. Gumball jó kapcsolatban van Pennyvel is és időnként a többi osztálytársaival is.

Kinézete

Korai kinézet
Gumballnak a(z) Early Reel című pilot-epizódban teljesen másmilyen volt a kinézete. Eredetileg kutyának akarták ábrázolni, narancssárga ruhával. Szemei nagy kerekek voltak, bajsza nem befelé, hanem kifelé állt, világos kék szőrzete volt, börtönmunkás ruhát viselt.

Végső kinézet
Gumballt ezután macskának ábrázolják, barna, és bőrszínű otthoni pólóval és szürke nadrággal. Szemei oválisak, a bajsza befelé áll, sötétkék szőrzettel rendelkezik. Nem visel cipőt, pupillái vastagok, neki van csak olyan szeme a Watterson családból, akinek nincsenek szempillái. A második évadtól külseje nagyon megváltozik. Fogai kerekebbek lesznek, még nagyobb szemei oválisabbnak mutatkoznak, feje és a bajsza is nagyobbaknak tűnikk.

Tulajdonságai
Gumball sosem tanul, emiatt mindig rossz jegyeket visz haza, de van egy néhány jó tulajdonsága is. Szereti Pennyt, szeret videó játékokat játszani, imád főzni, imádja Robinson bácsit és Margaret nénit.

Érdekességek
Gumball teljes neve valójában Gumball Christopher Watterson
Gumballnak valójában hat szál bajsza van, de olyan szögből ábrázolták, hogy csak öt látszik
Imád főzni Darwinnak
Ő az egyetlen, akinek nincsenek szempillái a családból

Kapcsolódó szócikkek 
Gumball csodálatos világa
A Watterson család
A Robinson család
A Fitzgerald család
A Gumball csodálatos világa szereplőinek listája

Filmszereplők